Беар Маккрири (; ) — американский музыкант, автор музыки для кино, сериалов и видеоигр. Известен по музыке в сериалах «Звездный крейсер „Галактика“» (2004), «Агенты „Щ.И.Т.“», «Чужестранка», «Ходячие мертвецы», «Властелин колец: Кольца власти», «Ведьмак: Происхождение», а также в видеоиграх Call of Duty: Vanguard, God of War.

Беар был номинирован на премию «Эмми» за выдающуюся музыкальную композицию для сериала за работу в первом сезоне «Чужестранка» и получил премию «Эмми» за работу с «Демоны Да Винчи». Он также получил премию BAFTA за свою работу над God of War .

Ранние годы 
Беар — сын писательницы Лауры Калпакян и профессора Джея Маккрири из Гавайского университета в Маноа. Его брат Брендан Маккрири тоже музыкант. Беар окончил среднюю школу Беллингхема в 1997 году.

Маккрири — пианист с классическим образованием, учился у известного композитора музыки для кино Элмера Бернстайна. Учился в Музыкальной школе Торнтона при Университете Южной Калифорнии.

Личная жизнь 
Беар женился на певице и авторе песен Рае Ярбро в 2010 году. Они вместе работали над музыкой для сериалов «Звездный крейсер „Галактика“», «Чужестранка», «Демоны Да Винчи» и других проектов. Их дочь Сонатина родилась 2 июня 2014 года и была названа в честь музыкального термина «сонатина».

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Сcылки 

Кинокомпозиторы США
Композиторы музыки для компьютерных игр